Lotis – personaggio della mitologia greca
 Lotis – genus di Coccinellidae
 429 Lotis – asteroide della fascia principale